Staying Power – traccia dell'album Hot Space dei Queen del 1982
 Staying Power – album di Barry White del 1999
 Staying Power – singolo di Barry White del 1999, dall'album omonimo
 Staying Power – album dei The Hollies del 2006